Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi 2021 – (PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi im. Zenona Plecha) ósma edycja corocznego żużlowego turnieju indywidualnego mającego na celu wyłonienie najlepszego zawodnika Speedway Ekstraligi w sezonie. Zawody zostały rozegrane 18 czerwca 2021 na Motoarenie w Toruniu.

W marcu 2021 poinformowano o nadaniu turniejowi patrona – Zenona Plecha. Dodatkową nowością regulaminową wprowadzoną od 2021 roku jest zagwarantowanie udziału w zawodach najlepszego zawodnika młodzieżowego na podstawie wyników z biegów juniorskich meczów Speedway Ekstraligi.

Obrońcą tytułu był Bartosz Zmarzlik, który zwyciężył w dwóch poprzednich edycjach. Polak był najlepszy po rundzie zasadniczej, w finale zajął ostatecznie trzecie miejsce. Nowym mistrzem został Jason Doyle, dla którego był to pierwszy triumf w tym turnieju.

Zawodnicy nominowani 
Do udziału w zawodach nominowano 14. zawodników Speedway Ekstraligi z najwyższą średnią biegową po 7. kolejkach meczowych. Stawkę uzupełnili najlepszy młodzieżowiec z wyścigów juniorskich – Mateusz Cierniak oraz Paweł Przedpełski, który otrzymał dziką kartę od organizatorów.

Lista zawodników w kolejności średniej biegowej:

  Bartosz Zmarzlik (2,649)
  Maciej Janowski (2,553)
  Janusz Kołodziej (2,375)
  Artiom Łaguta (2,368)
  Martin Vaculík (2,229)
  Jason Doyle (2,167)
  Nicki Pedersen (2,154)
  Patryk Dudek (2,154)
  Emil Sajfutdinow (2,147)
  Jakub Miśkowiak (2,138)
  Jack Holder (2,103)
  Tai Woffinden (2,063)
  Mikkel Michelsen (2,029)
  Leon Madsen (2,026)
  Mateusz Cierniak – najlepszy junior
  Paweł Przedpełski – Dzika Karta

Lista startowa 
Lista startowa turnieju:

 Paweł Przedpełski ()
 Jack Holder (TOR)
 Mateusz Cierniak ()
 Patryk Dudek ()
 Martin Vaculik ()
 Artem Laguta ()
 Jason Doyle ()
 Bartosz Zmarzlik (GOR)
 Mikkel Michelsen (LUB)
 Tai Woffinden (WRO)
 Maciej Janowski (WRO)
 Nicki Pedersen ()
 Jakub Miśkowiak ()
 Emil Sajfutdinow (LES)
 Janusz Kołodziej (LES)
 Leon Madsen (CZE)
 Krzysztof Lewandowski (TOR) – zawodnik rezerwowy
 Wiktor Jasiński (GOR) – zawodnik rezerwowy

Finał 
Maciej Janowski przed zawodami został decyzją lekarza zawodów uznanym niezdolnym do jazdy. Polak doznał urazu ręki w meczu ligi szwedzkiej rozegranym kilka dni wcześniej. W turnieju był zastępowany przez Krzysztofa Lewandowskiego. Po jednym wyścigu z rywalizacji wycofał się Leon Madsen. Duńczyk odczuwał skutki upadku w pierwszym finale SEC. Do Polaka i Duńczyka dołączył jeszcze Tai Woffinden. Brytyjczyk zakończył zmagania po trzech gonitwach.

Rundę zasadniczą z 12. punktami wygrał Bartosz Zmarzlik. Bezpośrednio do biegu finałowego awansował również Jason Doyle. O pozostałe dwa miejsca rozegrano wyścigi półfinałowe. W pierwszym z nich triumfował Janusz Kołodziej, który pokonał Mikkela Michelsena, Jacka Holdera oraz Pawła Przedpełskiego. Drugi półfinał wygrał Nicki Pedersen, który wyprzedził Artioma Łagutę, Jakuba Miśkowiaka oraz Emila Sajfutdinowa.

Wyścig finałowy rozgrywano dwukrotnie. W pierwszej odsłonie doszło do kontaktu między Kołodziejem i Pedersenem. Polakowi zdefektował motocykl, a sędzia wykluczył Duńczyka. W powtórce zwyciężył Jason Doyle przed Kołodziejem i Zmarzlikiem. Dla Australijczyka był to pierwszy triumf w IMME.

 Toruń, 18 czerwca 2021
 Sędzia: Krzysztof Meyze
 Widzów: b.d.

Zobacz też 

 Indywidualne mistrzostwa Polski na żużlu
 Ekstraliga na żużlu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 IMME – oficjalna strona rozgrywek

2021
2021 w sporcie żużlowym
2021 w polskim sporcie